Adrien Planté peut désigner :
 Adrien Planté (1841-1912), un homme politique français ;
 Adrien Planté (né en 1985), un joueur français de rugby à XV.